Le terme Puerta del Sol peut désigner les lieux et monuments espagnols suivants :
 la Puerta del Sol, une place située à Madrid ;
 la Puerta del Sol, une porte fortifiée de style mudéjar située à Tolède ;
 le Puerta del Sol, un train Paris - Madrid apparu en 1969.